Canuto de Dinamarca (Copenhague, 27 de julio de 1900 - Gentofte, 14 de junio de 1976), segundo hijo del rey Cristián X de Dinamarca y de su esposa, la duquesa Alejandrina de Mecklemburgo-Schwerin. De 1947 a 1953, fue heredero legal de su hermano mayor, el rey Federico IX de Dinamarca, y se habría convertido en rey a su vez, si no hubiese habido un cambio en la constitución lo que le hizo perder su lugar en la sucesión.

Biografía 
Era el hijo menor del rey Cristián X de Dinamarca y de la duquesa Alejandrina de Mecklemburgo-Schwerin, pertenecientes a la Casa de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg y a la Casa Mecklemburgo-Schwerin respectivamente. 

Canuto se casó con su prima hermana, la princesa Carolina Matilde de Dinamarca, hija de su tío Haroldo, hermano de su padre. El enlace se celebró el 8 de septiembre de 1933, en el Palacio de Fredensborg. Fruto de este matrimonio nacieron tres hijos:

 Princesa Isabel de Dinamarca (8 de mayo de 1935 - 19 de junio de 2018). Hasta su fallecimiento mantuvo su posición en la línea de sucesión al trono danés.
 Principe Ingolfo de Dinamarca (17 de febrero de 1940). Perdió su título y se convirtió en el  Conde Ingolfo de Rosenborg después de casarse morganáticamente con Inge Terney. En segundas nupcias se casó con Sussie Hjorhøy. Sin descendencia de ninguno de los dos matrimonios. 
 Principe Cristián de Dinamarca (22 de octubre de 1942 - 22 de mayo de 2013). Perdió su título y se convirtió en el Conde Cristián de Rosenborg después de casarse sin el consentimiento con Ana Dorte Maltoft-Nielsen, con descendencia.

Títulos, tratamientos y distinciones honoríficas

Títulos y tratamientos 
 27 de julio de 1900 - 1 de diciembre de 1918: Su Alteza Real El Príncipe Canuto de Dinamarca 
 1 de diciembre de 1918 - 20 de abril de 1947: Su Alteza Real El Príncipe Canuto de Dinamarca e Islandia
 20 de abril de 1947 - 27 de marzo de 1953: Su Alteza Real El Príncipe Heredero de Dinamarca
 27 de marzo de 1953 - 14 de junio de 1976: Su Alteza Real El Príncipe Heredero Canuto de Dinamarca

Condecoraciones 
  Caballero de la Orden del Elefante (Reino de Dinamarca, 14/05/1912).
  Caballero gran cruz de la Orden del Halcón (Reino de Dinamarca e Islandia, 03/07/1921).
  Caballero gran comendador de la Orden de Dannebrog (Reino de Dinamarca, 15/05/1937).
  Caballero de la Real Orden de los Serafines (Reino de Suecia, 26/09/1926).

Ancestros

Referencias 

http://translate.google.com.mx/translate?hl=es&sl=en&tl=es&u=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FKnud%2C_Hereditary_Prince_of_Denmark

Enlaces externos 

Príncipes de Dinamarca del siglo XX (casa de Glücksburg)
Caballeros de la Orden de los Serafines
Caballeros de la Orden del Elefante
Caballeros grandes cruces de la Orden del Halcón
Grandes comandantes de la Orden de Dannebrog